Nederlands kampioenschap schaken
 Belgisch kampioenschap schaken